„Unyō” („Un’yō”) – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Unyō” – kanonierka z lat 60. XIX wieku
 „Unyō” – lotniskowiec eskortowy typu Taiyō z okresu II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy japońskich okrętów